BELEX15 — основной фондовый индекс Белградской фондовой биржи, который отображает движение цен на 15 самых ликвидных акций.

База расчёта 
По состоянию на 31 марта 2017 года в индекс входили следующие компании:

См. также 
 BELEXline
 BELEXfm

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Европейские фондовые индексы
Экономика Сербии